Зайцев, Анатолий:
 Зайцев, Анатолий Александрович (1940—2022) — министр путей сообщения Российской Федерации .
 
 Зайцев, Анатолий Иннокентьевич (род. 1947) — начальник Генерального штаба Абхазии, заместитель министра обороны страны.
 Зайцев, Анатолий Сафронович (род. 1939) — советский, российский дипломат.